Audubon kan syfta på:

 Audubon (tidskrift) – en amerikansk tidskrift

Personer
 John James Audubon (1785–1851), ornitolog

Geografi
 Audubon, Iowa
 Audubon, Minnesota

Se även 
 Audubon County